Питер Майкл Макриллос (; ) — австралийский футболист, полузащитник южнокорейского «Чунгбук Чхонджу».

Клубная карьера 
Футболом начал заниматься в академии испанской «Барселона», а затем шесть лет провёл в молодёжной структуре английского «Сток Сити». В 2014 начал взрослую карьеру в «Ньюкасл Таун» в низших лигах Англии. В феврале 2016 года вернулся в Австралию, подписав контракт с «Рокдейл Сити» из Национальной премьер-лиги.

В январе 2018 года перебрался в Грецию, где заключил трёхлетний контракт с «Паниониосом». В его составе дебютировал в чемпионате Греции в гостевом поединке с «Панетоликосом», появившись на поле в середине второго тайма. В сезоне 2020 года выступал за финский «Мариехамн».

10 февраля 2021 года подписал контракт с болгарской «Славией» из Софии. Срок соглашения был рассчитан на полтора года с возможностью продления ещё на год. За столичный клуб провёл 39 игр в различных турнирах и забил 11 мячей. Спустя год перешёл во «Фредерисию», выступающую в первом датском дивизионе, заключив контракт до конца сезона. В мае того же года стал одним из пяти игроков, которые покинули команду в связи с истечением контракта.

4 августа 2022 перешёл в шведский «Сундсвалль», подписав с клубом контракт на полтора года. 7 августа дебютировал в чемпионате Швеции в игре с «Хаммарбю», появившись на поле на 67-й минуте вместо Саку Юлятупы.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com

Футболисты Австралии
Игроки ФК «Паниониос»
Игроки ФК «Мариехамн»
Игроки ФК «Славия» София
Игроки ФК «Фредерисия»
Игроки ФК «Сундсвалль»